as-Sabah () ist der Name der kuwaitischen Herrscherfamilie, zu ihr gehören folgende Personen:
 Ahmed al-Abdullah al-Sabah, kuwaitischer Minister für Wirtschaft, Wohnungsbau und Entwicklung
 Ahmad al-Dschabir as-Sabah (1885–1950), Scheich von Kuwait
 Ahmad Fahd al-Ahmad as-Sabah (* 1963), kuwaitischer Minister für Öl und Information
 Dschabir al-Chalid as-Sabah, kuwaitischer Politiker
 Dschabir bin Abdallah as-Sabah (1772–1859), Regent der kuwaitischen Al-Sabah-Dynastie, siehe Dschabir I. (Kuwait)
 Dschabir Mubarak al-Hamad as-Sabah (* 1942), kuwaitischer Politiker
 Fahd al-Ahmad al-Dschabir as-Sabah (1945–1990), kuwaitischer Sportfunktionär
 Mohammed Sabah Al-Salem Al-Sabah (* 1955), kuwaitischer Außenminister
 Nasir al-Muhammad al-Ahmad as-Sabah (* 1940), kuwaitischer Politiker
 Nawaf al-Ahmad al-Dschabir as-Sabah (* 1937), kuwaitischer Militär
 Nijirah al-Sabah, kuwaitische Zeugin im US-Kongress, siehe Brutkastenlüge
 Sa'ad al-Abdallah as-Salim as-Sabah (1930–2008), Emir von Kuwait
 Sabah al-Ahmad al-Dschabir as-Sabah (1929–2020), Emir von Kuwait
 Sabah al-Khaled al-Hamad as-Sabah (* 1953), kuwaitischer Politiker
 Saud Nasir as-Sabah (1944–2012), kuwaitischer Diplomat und Politiker

Siehe auch:
 Liste der Emire von Kuwait
 Sabah (Begriffsklärung)

en:House of Al-Sabah